Le Grand Prix moto de France 2004 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 2004. La compétition s'est déroulée du 14 au  sur le circuit Bugatti au Mans. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³ 

2004
Sport en France en 2004
France
Sport en mai 2004